Az 1983-as NFL-szezon a 64. National Football League szezon volt. A szezont a Super Bowl XVIII zárta, melyen a Los Angeles Raiders 38–9-re győzött a Washington Redskins ellen.

Főbb szabályváltoztatások 
 A félidők végétől számított 30 másodpercben, ha a védekező csapat hátrányban van, és nincs időkérése, egy általuk elkövetett szabálytalanság nem akadályozhatja meg a félidő befejezését, kivéve azokat a lehetőségeket, amelyek a támadó csapatot illetik meg.
 Nem "pass interference" (előrepassz elkapásának akadályozása) szabálytalanság, ha véletlen érintkezés történt, vagy ha a játékosok egyidejűleg tettek kísérletet tettek a labda elkapására, elütésére, vagy blokkolására.
 Tilos olyan sisakot használni fegyverként egy másik játékos megtámadására, amelyet már nem visel senki.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Források 
 NFL Record and Fact Book ()
 NFL Történelem 1981-1990
 Total Football: The Official Encyclopedia of the National Football League ()

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl